Santo Hilário - Distrito do município de Pimenta, MG

 Hilário de Poitiers (†368) — bispo de Poitiers e o santo mais conhecido como "Santo Hilário" no ocidente
 Hilário de Arles (†449) — santo e bispo da cidade de Arles
 Papa Hilário (†468) — papa e santo

Ver também 
 
 Sant'Ilario
 San Hilario

Desambiguações de santos